Die Badminton-Europameisterschaften 2012 fanden vom 16. bis zum 21. April 2012 in Karlskrona, Schweden, statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 Badminton-Europameisterschaft 2012
 Ergebnisse

2012
Europameisterschaft 2012
Europameisterschaft 2012